Немецко-платский диалект (самоназв. Plautdietsch) — язык меннонитов России, Казахстана, нижнепрусский вариант восточно-нижненемецкого  диалекта, который сформировался в XVI—XVII вв. в Западной Пруссии. На нём также говорят в североамериканском языковом поясе, в Германии известен как «платдойч». Немецко-платский диалект используется во всём мире и является родным для полумиллиона человек:

 в Латинской Америке: Парагвай, Белиз, Боливия, Бразилия;
 в Европе: Германия, Россия, Польша, Украина, Грузия;
 в Северной Америке: Канада, США, Мексика;
 в Азии: Казахстан, Киргизия

Находится в списке языков под угрозой исчезновения

Plautdietsch-Freunde 
Plautdietsch-Freunde (плаутдич-фройнде) — это общественное объединение, которое занимается проблемой сохранения и развития языка. Основано в 1999 году. В рамках своей деятельности Plautdietsch-Freunde устраивает конференции по проблемам языка и научные командировки, а также издаёт журнал Plautdietsch FRIND.

Пример текста на платско-немецком 
Отче наш:

См. также 
 Нижненемецкий язык
 Безмолвный свет
 Западная Пруссия
 Меннониты

Примечания

Ссылки 

 Онлайн словарь: «Русский-Plautdietsch»  (Автор: Владимир Яковлевич Пеннер)
 Plautdietsch-Freunde e.V.  (Общественное объединение)
 Платдойч жив. Пока… На Алтае снимали фильм о носителях менонитского языка

Диалекты нижненемецкого языка
Немецкие диалекты в Германии
Немецкие диалекты в США
Немецкие диалекты в Канаде
Языки России
Языки Казахстана
Языки Парагвая
Российские немцы
Меннониты в России